Valencia Open 500 2012 — 18-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Валенсии, Испания, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 500.

В 2012 году турнир прошёл с 22 по 28 октября.

Прошлогодние победители:
 Одиночный разряд —  Марсель Гранольерс
 Парный разряд —  Боб Брайан и  Майк Брайан

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Феррер выигрывает 7й титул в сезоне и 17й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Долгополов уступает 2й титул в сезоне и 3й за карьеру в основном туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Пейя выигрывает 4й титул в сезоне и 5й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Соарес выигрывает 5й титул в сезоне и 10й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Valencia Open 500

 Мировой тур ATP 2012

 Серия ATP 500

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

Испания
Теннис
Октябрь 2012 года
2012